Pałac w Postolinie – wybudowany w 1806 r. w Postolinie.

Położenie
Pałac położony jest we wsi  w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Milicz.

Historia
Klasycystyczny pałac rodziny von Salisch; opuszczony i niezamieszkały od 1945 r. Obecnie w remoncie (kwiecień 2012 r.). Obiekt jest częścią zespołu pałacowo-folwarcznego, w skład którego wchodzą jeszcze: park z końca XIX w.; oficyna z 1903 r., ogród przy oficynie; folwark: dom nr 16 z 1903 r., dom nr 17 z 1900 r., spichrz z 1903 r., wozownia z 1890 r. przebudowana w 1913 r.; stajnia z 1890 r., przebudowana w 1913 r.; obora z 1894 r., przebudowana w 1905 r.; stodoła z 1910 r.

Przypisy 

Pałac
Pałace w województwie dolnośląskim
Zabytki w powiecie milickim